A kajak-kenu 1936-ban került a nyári olimpiai játékok műsorába. A kezdeti 10 000 méteres számok hamar kimaradtak, rövidebb távok váltották fel őket. 1948 óta női számok is vannak és 1972-ben bemutatkozott a vadvízi szakág is, mely véglegesen 1992-ben került be a programba.

Kétfajta hajót használnak ebben a sportban: egy- illetve kétfős kenukat (angolul: canoe), és egy-, két- illetve négyfős kajakokat (angolul: kayak). A hajó angol nevéből és a benne ülők/térdelők létszámából erednek a versenyszámok elnevezései. Például a "C-1" a kenu egyes versenyszám, míg a "K-2" a kajak kettes. A síkvízi versenyszámokat jelenleg 200, 500 és 1000 méteres távokon rendezik meg (a női versenyszámok 200 és 500 méteresek).

Versenyszámok 
Az alábbi táblázatok összefoglalják, hogy az egyes olimpiákon mely versenyszámokban osztottak érmeket. A zöld körre () való kattintással az adott olimpia adott versenyszámának szócikke jelenik meg.

Síkvízi versenyszámok

Vadvízi (szlalom) versenyszámok

Éremtáblázatok

Összesített éremtáblázat 
1936 óta a kajak-kenu mindkét szakágában összesen százkilencvennégyszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Férfi versenyszámok összesített éremtáblázata 

1936 óta a férfi kajak-kenu mindkét szakágában összesen százötvenkétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Férfi síkvízi versenyszámok összesített éremtáblázata 
1936 óta a férfi kajak-kenu síkvízi szakágában összesen százharmincnégyszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-1 500 m) 

1976 óta a férfi kenu egyes 500 méteres számában összesen kilencszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-1 1000 m) 

1936 óta a férfi kenu egyes 500 méteres számában összesen tizenhétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-2 500 m) 

1976 óta a férfi kenu kettes 500 méteres számában összesen kilencszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Oroszország, valamint Szovjetunió eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-2 1000 m) 

1936 óta a férfi kenu kettes 1000 méteres számában összesen tizenhétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Oroszország, valamint Szovjetunió eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-1 500 m) 

1976 óta a férfi kajak egyes 500 méteres számában összesen kilencszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-1 1000 m) 

1936 óta a férfi kajak egyes 500 méteres számában összesen tizenhétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-2 500 m) 

1976 óta a férfi kajak kettes 500 méteres számában összesen kilencszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-2 1000 m) 

1936 óta a férfi kajak kettes 1000 méteres számában összesen tizenhétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-4 1000 m) 

1964 óta a férfi kajak négyes 1000 méteres számában összesen tizenkétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-1 10 000 m) 

1948 és 1956 között a férfi kenu egyes 10 000 méteres számában összesen háromszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-2 10 000 m) 

1936 és 1956 között a férfi kenu kettes 10 000 méteres számában összesen négyszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-1 10 000 m) 

1936 és 1956 között a férfi kajak egyes 10 000 méteres számában összesen négyszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz Németország, valamint az Egyesült Német Csapat eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-1 4 × 500 m) 

A férfi kajak egyesek 4×500 méteres váltószámát csak az 1960-as római olimpián rendezték meg, ebből kifolyólag összesen egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet osztottak ki. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-2 10 000 m) 

1936 és 1956 között a férfi kajak kettes 10 000 méteres számában összesen négyszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz Németország, valamint az Egyesült Német Csapat eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi összerakható K-1 10 000 m) 

A férfi összerakható kajak egyesek 10 000 méteres számát csak az 1936-os berlini olimpián rendezték meg, ebből kifolyólag összesen egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet osztottak ki. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi összerakható K-2 10 000 m) 

A férfi összerakható kajak kettesek 10 000 méteres számát csak az 1936-os berlini olimpián rendezték meg, ebből kifolyólag összesen egy-egy arany-, ezüst- és bronzérmet osztottak ki. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Férfi vadvízi (szlalom) versenyszámok összesített éremtáblázata 
1972 óta a férfi kajak-kenu vadvízi (szlalom) szakágában összesen tizennyolcszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-1) 

1972 óta a férfi szlalom kenu egyes számában összesen hatszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi C-2) 

1972 óta a férfi szlalom kenu kettes számában összesen hatszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Férfi K-1) 

1972 óta a férfi szlalom kajak egyes számában összesen hatszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Női versenyszámok összesített éremtáblázata 

1948 óta a női kajak-kenu mindkét szakágában összesen negyvenkétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Női síkvízi versenyszámok összesített éremtáblázata 
1948 óta a női kajak-kenu síkvízi szakágában összesen harminchatszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Női K-1 500 m) 

1948 óta a női kajak egyes 500 méteres számában összesen tizenhatszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Női K-2 500 m) 

1960 óta a női kajak kettes 500 méteres számában összesen tizenháromszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Éremtáblázat (Női K-4 500 m) 

1984 óta a női kajak négyes 500 méteres számában összesen hétszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Női vadvízi (szlalom) versenyszámok összesített éremtáblázata 
Nők számára az olimpián egy versenyszámot rendeznek, emiatt az összesített éremtáblázat teljes mértékben megegyezik az alábbi alfejezetben található listával.

Éremtáblázat (Női K-1 szlalom) 

1972 óta a női kajak egyes szlalom számában összesen hatszor avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Síkvízi versenyszámok összesített éremtáblázata 
1936 óta a férfi és női kajak-kenu síkvízi szakágában összesen százhetvenszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Vadvízi (szlalom) versenyszámok összesített éremtáblázata 
1972 óta a férfi és női kajak-kenu vadvízi (szlalom) szakágában összesen huszonnégyszer avattak bajnokot, valamint ezüst- és bronzérmes is ugyanennyi volt. Ezen érmek nemzeti eloszlásáról ad tájékoztatást az alábbi táblázat. A listában nincs összevonás, azaz például Németország, Nyugat-Németország, valamint Kelet-Németország eredményei külön-külön sorban szerepelnek.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); nemzetnév.

Résztvevők nemzetek szerint

A kajak-kenu 10 legeredményesebb sportolója 
Az alábbi táblázat tartalmazza az olimpiai kajak-kenu tíz legeredményesebb versenyzőjét. A szlalom versenyszám legeredményesebb sportolóinak (Pavol és Peter Hochschorner) még nem sikerült annyi érmet szerezniük, hogy felkerülhessenek erre listára.

Alapvető sorrend: aranyérmek száma (csökkenő); ezüstérmek száma (csökkenő); bronzérmek száma (csökkenő); név.

Magyarország olimpiai eredményei kajak-kenuban 
Bár az 1948. évi nyári olimpiai játékokon még nem sikerült érmet szereznie a magyaroknak, ám négy évvel később, az 1952. évi nyári olimpiai játékokon már két ezüst és egy bronzéremmel tért haza a magyar csapat. 1956-ban 1 aranyat, 3 ezüstöt és 3 bronzérmet sikerült szereznie a magyar válogatott tagjainak. Az 1960. évi nyári olimpiai játékokon a sportágon belüli éremtáblázaton másodikként (1 arany, 3 ezüst, 2 bronz) végeztünk. Bár az 1964. évi nyári olimpiai játékokon kifejezetten rosszul szerepelt a korábbiakhoz képest a magyar csapat (mindösszesen 1 ezüstéremmel), azért ezt követően az 1968. évi nyári olimpiai játékokon az éremtáblázat élére sikerült kerülni 2 arany-, 3 ezüst- és egy bronzéremmel. Az 1972-es nyári olimpián 2 ezüstérmet és 2 bronzérmet szerzett a magyar csapat, míg 1976-ban 3 ezüst és 5 bronzérem volt az eredmény. 1980-ban egy-egy arany-, ezüst-, illetve bronzérmet szereztek sportolóink. 1984-ben Magyarország nem vett részt az olimpián, majd 1988. évi nyári olimpiai játékokon 2 arany-, egy ezüst- és 1 bronzérmet szereztek versenyzőink. 1992-ben 1 arany, 3 ezüst és 2 bronz volt a mérleg, 1996-ban 2 arany, 1 ezüst és 3 bronzérmet sikerült szerezniük versenyzőinknek. 2000-ben az éremtáblázat élén végzett a magyar kajak-válogatott 4 aranyérem, 2 ezüst- és 1 bronzérem született hazai színekben. 2004-ben az éremtáblázat második helyét szerezte meg a magyar csapat 3 aranyérem, 1 ezüst és 2 bronzérem lett a hazai csapat végeredménye. A 2008. évi nyári olimpiai játékokon 2 arany, 1 ezüst, 1 bronz lett az eredmény. 2012-ben 3 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem volt a magyar csapat eredménye. 2016-ban 3 aranyéremmel tértek haza sportolóink, amely az éremtáblázaton a második helyezést érte.

Jegyzetek

Források 
 
 

 
Sportágak a nyári olimpiai játékokon